Campionato NORCECA di pallavolo femminile
Campionato NORCECA di pallavolo maschile